Roseau (ville de la Dominique)
 Roseau (rivière de la Dominique)